Les mots speciosus, speciosa et speciosum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « de bel aspect, brillant ».

En taxonomie, les mots speciosus, speciosa et speciosum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : speciosus, speciosa, speciosum.

Notes et références 

Épithète spécifique